Santo Adrião peut désigner :
au Portugal :
Santo Adrião, paroisse civile de la municipalité d'Armamar, située dans le district de Viseu et la région Nord ;
Santo Adrião de Vizela, paroisse civile de la municipalité de Vizela, située dans le district de Braga et la région Nord.